Osoby o tym nazwisku:
 Jan Żylicz (ur. 1932) – polski fizyk
 Maciej Żylicz (ur. 1953) − polski biochemik i biolog molekularny
 Marek Żylicz (ur. 1923) − polski prawnik
 Piotr Olaf Żylicz (ur. 1964) − polski psycholog